Die Gibraltar National League 2021/22 war die dritte Spielzeit nach der Umstrukturierung und die insgesamt 123. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Fußball-Spielklasse der Männer. Die Gibraltar Eurobet Division und Gibraltar Division 2 wurden 2019 zu einer Liga zusammengefasst. Die Saison begann am 15. Oktober 2021 und endete am 30. April 2022.

Modus 
Die elf Mannschaften spielten zunächst jeweils einmal gegeneinander. Danach wurde die Liga geteilt. Die ersten sechs Mannschaften spielten in der Meisterrunde noch zweimal gegeneinander. Die anderen fünf Teams spielten in der Challenge-Gruppe ebenfalls in einer Doppelrunde. Dabei wurden die Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen.

Alle Spiele wurden im Victoria Stadium als Derby ausgetragen.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde

Abschlusstabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden eingerechnet

Kreuztabelle

Challenge-Gruppe

Tabelle 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden eingerechnet

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabellen und Ergebnisse auf kicker.de

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22